François de Labouchère (1917-1942), aviateur français ;
 Henry Du Pré Labouchère (1831-1912), politicien, écrivain et auteur de théâtre britannique ;
 , page d'homonymie ;
 Pierre-Antoine Labouchère (1807-1873), peintre, aquarelliste, lithographe, marchand d'art et collectionneur français;
une martingale.

Patronyme français